Молоча́й () — самый большой род растений семейства , в нём насчитывается, по одним данным, 800, по другим — свыше 1600, по третьим — около 2000 видов. На территории России и сопредельных стран представлен 160 видами. Это однолетние и многолетние травы, кустарники (зачастую суккулентные или кактусовидные), иногда небольшие деревья. Все формы характеризуются содержанием едкого млечного сока, откуда произошло название рода.

Описание

Общий вид 
Травы, кустарники или, изредка, деревца. По общему виду весьма разнообразны. У одних обыкновенные, облиственные стебли без колючек, у других колючие, тоже облиственные, у третьих — стебли мясистые, кактусообразные, гранёные, нередко колоннообразные, с колючками и без листьев. У всех в тканях по большей части белый млечный сок, заключённый в сильно ветвистые млечные сосуды без перегородок.

Корневая система 
Корневища вертикальные, ползучие или восходящие.

Стебли 
Стебли прямые или восходящие, большей частью слабо разветвлённые, реже — распростёрто-ветвистые. Высота от нескольких сантиметров до двух метров ().

Листья 
Листья очерёдные, супротивные или мутовчатые; нераздельные, цельнокрайные, реже могут быть зазубренными, без прилистников или с межчерешковыми прилистниками (большей частью с прилистниками), сидячие или коротко-черешковые.

Цветки 

Цветки однодомные, очень редко двудомные, всегда без лепестков, большей частью и без чашелистиков. Пыльниковые цветки всегда из одной тычинки, пестичные — из одной трёхгнёздной завязи, с одной семяпочкой в гнезде. Частные соцветия — циатии - по сходству с цветком часто принимались за цветки. Обёртка почти правильная, колокольчатая, кубарчатая или полушаровидная, из 5 (или 4, редко 8) сросшихся листочков, выступающих наверху в виде стольких же плёнчатых лопастей; по листовым швам, между лопастями, чередуются с ними мясистые придатки — нектарники, отстоящие горизонтально или слегка отогнутые вниз, также в числе 5 или вследствие недоразвития четырёх, трёх или даже одного. Ось цветоноса в циатии заканчивается одним единственным пестичным цветком, выдающемся из бокальчика на удлинняющемся, впоследствии поникающем стебельке. В пазухах листьев бокальчика (то есть против его лопастей) — отдельные пучки многочисленных пыльниковых цветков, обыкновенно с развитыми снизу линейными или шиловидными, бахромчато-ресничными прицветниками, изредка без них. Бокальчик с цельными или надрезанными лопастями, часто скрытыми под нектарниками. Нектарники слегка стебельчатые, цельные, с округлённым или усечённым наружным краем или полулунные, возможно двурогие, изредка по краю гребневидные или пальчатораздельные, иногда снизу с лепестковидным придатком. Пыльниковые цветки в числе 5 (10) — 40 (50), без чашелистиков, внизу сочленённые со цветоножкой, очень редко с небольшой чешуйкой в сочленении. Пыльник прямостоячий, с раздельными гнёздами, раскрывающимися продольными трещинами. Пестичный цветок голый или иногда с чашечкой из 4 (6) небольших чешуек; столбиков 3, свободных или сросшихся, цельных или двунадрезных, с головчато расширенными рыльцами на конце или на внутренней стороне. Общее соцветие имеет вид зонтика и состоит из нескольких или многих частных.

Плоды 
Плод — трёхлопастный «трёхорешник», гладкий или бугорчатый, распадающийся на три односемянных орешка (с растрескивающимся вскоре на две створки околоплодником), оставляющих посредине цветоложа трёхгранную, наверху головчатую коронку. Внутриплодник перепончатый или твёрдый (у Euphorbia lathyris губчатый). Семя гладкое или с наружной поверхности неровное, с плёнчатым или твёрдым эндоспермом и с прямым зародышем, с широкими плоскими семядолями, на конце с придатком из присеменника или без придатка.
В распространении мирмекохорных семян вида Euphorbia characias отмечены муравьи Messor barbarus, Aphaenogaster senilis, Pheidole pallidula и Tapinoma nigerrimum.

Распространение 
Представители рода распространены повсеместно, преимущественно свойственны жарким субтропическим местностям, в аридных и литоральных условиях представляя собой типичные ксеро- и термофиты. В тропическую зону заходят немного видов и совсем мало их в холодных областях.

Экология 
Все суккулентные молочаи включены в Приложение II Конвенции о международной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Молочай камерунский и молочай Вакефильда внесены в Красную книгу МСОП. К редким видам на территории их обычного произрастания в Африке относятся: молочай треугольный, молочай изогнутоветвистый, молочай страшный, молочай крупнозубчатый, молочай крупнорогий, молочай бородавчатый, молочай дынный, молочай пухлый, молочай Пробалля, молочай ватербергский, молочай тирукалли, молочай ядовитый. Очень редким видом, находящимся под угрозой исчезновения, стал на канарском острове Фуэртевентур молочай гандийский. В Красную книгу МСОП внесён и молочай абделькурийский, произрастающий на острове Абд-эль-Кури в системе архипелага Сокотры. Подлежат охране и все суккулентные молочаи острова Мадагаскар.

Место в пищевой цепи 
Находится на первом трофическом уровне. Среди животных, питающихся молочаем, одно из самых известных —  — бабочка из семейства .

Практическое использование

Сельское хозяйство 

Млечный сок всех молочаев имеет чрезвычайно острые свойства, а потому все молочаи в той или иной степени токсичны, скот их избегает.

Некоторые молочаи, например, , являются злостными сорняками.

На приусадебных участках молочай используют для уничтожения клопов и листогрызущих гусениц.

 в некоторых странах, особенно в Китае и Японии, возделывается как масличная культура, из его семян получают масло.

Химический состав 
Все виды молочая содержат млечный сок, смолу, каучук. Хотя химический состав молочаев изучен недостаточно, однако известно, что основным действующим компонентом млечного сока является эвфорбон, количество которого около 22 %, кроме того, около 38 % аморфной камеди, до 18 % гуми и около 10 % минеральных солей. (Растения в медицине, Саратов, 1983) Из других химических соединений в состав молочаев входят алкалоиды, флавоноиды и кумарины.

Медицина 

Молочай ― старинное средство народной медицины. Научное название молочая ― эуфорбия дано в честь Эфорба, придворного врача нумидийского царя Юбы (в 54 г. до н. э.), который впервые использовал лечебные свойства молочая.

Африканский вид молочая , произрастающий в северо-западной и центральной Африке, используется в официальной медицине: это высокое колоннообразное безлистное мясистое растение имеет визуальное сходство с кактусами из рода ; его рёбра усажены пучками крепких колючек. Достигает в высоту 1-го метра и выше. Из надрезов, наносимых растению в начале осени, обильно вытекает млечный сок, твёрдеющий на воздухе и облепляющий собой преимущественно рёбра стебля. Он поступает в продажу и в аптеки под названием . Вещество это было известно ещё древним грекам и римлянам, вероятно, и египтянам.

Многие виды молочая применяются в народной медицине, хотя их состав совсем не изучен.

На Руси молочай применяли от водобоязни, «порчи», вызванной злонамеренными людьми, для истребления бородавок, мозолей и пятен на лице, как слабительное и рвотное средство и для лечения раковых опухолей.

На Алтае в народной медицине использовались особенно молочай альпийский, скальный, волосистый и широковетвистый в виде отваров, настоек, порошка и в свежем виде. Они применялись от худой болезни (сифилиса), болезнях почек, маточных кровотечениях, при мужской слабости ― импотенции и как кровоочистительное. На Алтае считается, что молочай полезен при лечении рака кожи и прямой кишки. Наружно свежим соком всех видов молочая смазывают экземные места, бородавки, мозоли, родимые пятна и гнойные раны для их быстрого заживления. Кроме того, сок молочая в малых дозах является общеукрепляющим средством и продлевает молодость.
 
Широко применяются молочаи в современной и народной медицине Монголии и Китая.

Растениеводство 

Как декоративные используются около 120 видов. В оранжереях широко культивируется кустарник пуансеттия (Euphorbia pulcherrima).

Используют в групповых посадках, альпинариях, реже в регулярных посадках на партере и для срезки в букеты. Некоторые виды выращиваются в качестве комнатных растений. Предпочитает полузатенённые местообитания и лёгкие, удобренные перегноем почвы. Размножают делением куста и семенами.

Токсичность 
Сок листьев молочая наносит вред коже людей и животных.

Классификация 
Род Молочай является центральным и самым большим по количеству видов в семействе Молочайные. Насчитывается более двух тысяч видов. Ранее ботаниками предпринимались не очень успешные попытки разделить род на несколько более компактных родов, в связи с чем зафиксировано большое количество синонимов рода Молочай. Согласно последним филогенетическим исследованиям род делят на несколько подродов, каждый из которых делится на несколько ещё недостаточно детально разработанных групп.
Наиболее признанным является распределение рода на четыре подрода:
  (приоритетное название для первого подрода )
 ,
 ,
 .

Некоторые виды 

 . Растёт в пустынях и чапарале Северной Америки.
 . Встречается во всей Европе.
 
 
 
 . Эндемик Ставропольской возвышенности. Занесён в Красную книгу России.
 
 . Встречается в Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке, в Казахстане, в Северной Монголии и в Китае.
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Растёт в Западной Европе и европейской части России.
 
 . Встречается в Центральной и Южной Европе, в Сибири, на Алтае, в большей части Азии. В Северной и Южной Америке как заносное.
  ; .
 . Растёт в Читинской области, Монголии, Китае. Занесён в Красную книгу Читинской области.
 
 
 
 
 
 
 . Встречается на Алтае и в Средней Азии.
 
 . Эндемик Мадагаскара.
 
 
 
 . Встречается в Западной Сибири, на Алтае и в Казахстане.
 . Эндемик Мадагаскара
 
 
 
 
 . Встречается в Сибири, на Алтае, в Восточном Казахстане.
 
 
 
 . Родина — Мексика и Центральная Америка.
 
 
 . Растёт в Марокко и на Канарских островах.
 . Эндемик Алтая. Включён в Красную книгу республики Алтай.
 
 
 
 
 . Африканское растение, кустарник. Популярен в комнатном цветоводстве.
 . Растёт в Африке, как заносное в других тропических регионах.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Список видов рода Молочай в базе данных Королевских ботанических садов Кью

Молочайные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Австралии